Strong's Island (Canada), een eiland in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Strong's Island, de voormalige naam van Kosrae, een eiland in de Micronesische deelstaat Kosrae